Redgrave ist der Familienname folgender Personen:

 Corin Redgrave (1939–2010), britischer Schauspieler
 Jemma Redgrave (* 1965), britische Schauspielerin
 Lynn Redgrave (1943–2010), britische Schauspielerin
 Michael Redgrave (1908–1985), britischer Schauspieler
 Roy Redgrave (1873–1922), englischer Bühnen- und Stummfilmschauspieler
 Roy Redgrave (Generalmajor) (1925–2011), britischer Generalmajor
 Samantha Redgrave (* 1994), britische Ruderin
 Steven Redgrave (* 1962), britischer Ruderer
 Vanessa Redgrave (* 1937), britische Schauspielerin

Redgrave heißt der Ort:

 Redgrave (Suffolk) in der englischen Grafschaft Suffolk